Эпигра́фика (от  — надпись) — вспомогательная историческая дисциплина (прикладная историческая и филологическая дисциплина), изучающая содержание и формы надписей на твёрдых материалах (камне, керамике, металле и пр.) и классифицирующая их в соответствии с их временным и культурным контекстом. Изучением древнего письма, сделанного преимущественно чернилами, занимается отдельная дисциплина палеография. Изучением истории печатей (штампов) занимается сфрагистика.

История 
Временем возникновения эпиграфики в Европе считается период Возрождения; методика эпиграфики как науки разработана в XVIII—XIX вв. Расшифровка иероглифов Древнего Египта, вавилонской клинописи, микенской письменности значительно расширила в XIX—XX вв. сферу применения эпиграфики.

Одной из первых работ по современной эпиграфике указывают первое научное критическое издание древнегреческих надписей «Свод греческих надписей» («Corpus Inscriptionum graecorum», 1825-59) немецкого филолога Августа Бека.

Наиболее значительными восточнославянскими памятниками эпиграфики являются надписи XI—XIV вв. на стенах Новгородского Софийского собора и XI-XVII вв. на стенах киевских культовых сооружений.

Эпиграфические тексты — один из основных источников по духовной, религиозной, политической, социальной и экономической истории. Как правило, время создания надписей соответствует содержащимся в них сведениям.

Традиционно внимание эпиграфике уделялось в имперском Китае, см. основную статью.

См. также 

 Силоамская надпись
 Календарь из Гезера
 Стела Меша
 Латинская эпиграфика
 Греческая эпиграфика
 Дешифровка ронго-ронго

Основные периодические издания 
 «Вопросы эпиграфики» (Сборники статей; вып. 1-5) (с 2006);
 «Нумизматика и эпиграфика» (с 1960);
 «Эпиграфика Востока» (с 1947);
 «Supplementum epigraphicum graecum» (Leiden, с 1923);
 «Année epigraphique» (P., с 1888);
 «Epigraphia Indica» (Calc.-Delhi, с 1888);

Общие работы по эпиграфике 
 Карышковский П.О. Материалы к собранию древних надписей Сарматии и Тавриды // Вестник древней истории. 1966. № 2.
 Полная библиография работ П. О. Карышковского на русском и английском языках на сайте Фридман А.С
 Рождественская Т. В. Древнерусская эпиграфика X—XV веков: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУ, 1991.
 Фёдорова Е. В. Введение в латинскую эпиграфику: Учеб. пособие для ист. и филол. спец. ун-тов. М.: Изд-во МГУ, 1982.
 Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики X— первой половины XIII в. — М., 2000.
 Медынцева А. А. У истоков славянской письменности // Наука и жизнь. 1985. №12. с. 91-96.
  (в пер.)

Примечания

Ссылки 
 Бехистунская надпись Дария I — крупнейший памятник мировой эпиграфики